The Mighty Boosh — спектакль, написанный и поставленный Джулианом Бэррэттом и Ноэлем Филдингом, комик-группой, также известной как Майти Буш. Майкл Филдинг, Рич Фулчер и Дэйв Браун также участвовали в этом шоу. Тур со спектаклем по Великобритании проводился с февраля по апрель 2006 года.

Представление 
По сценарию Ховард Мун (Бэррэтт) и Винс Нуар (Н. Филдинг) отправляются в Арктику и Испанию, чтобы найти драгоценный камень, который должен оживить их друга — шамана Набу (М. Филдинг), которого убил Хитчер (Н. Филдинг). Сценарий отдалённо напоминает эпизод Тундра из телешоу Майти Буш, а также один из предыдущих спектаклей группы — Arctic Boosh. В 2007 году на День Рождественских Подарков и в декабре 2008 года спектакль был показан по телевидению на канале BBC Three.

DVD 
13 ноября 2006 года вышел DVD под названием «The Mighty Boosh Live». На нём находилось полное шоу, записанное в Академии Брикстон в апреле, комментарии к шоу, закулисные съемки, удалённые сцены и многое другое.

Ссылки 
 The Mighty Boosh Live на Internet Movie Database

Майти Буш